Брэннон () — английская фамилия. Известные носители:

 Брэннон, Мэтью (род. 1971) — американский художник.
 Брэннон, Эш (род. 1969) — американский режиссёр, аниматор и мульпликатор.

См. также 
 Брэннон Брага (род. 1965) — американский телевизионный продюсер, режиссёр и сценарист.